Las siglas IMEC pueden hacer referencia a:

 Instrucción Militar para la Escala de Complemento, una extinta escala militar de complemento del Ejército de España, destinada a universitarios.
 Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo Pentecostés A.R., Iglesia pentecostal fundamentalista fundada en 1950 en México  bajo la cobertura de CHRIST GOSPEL CHURCHES Int'l Inc. 
 Institut de micro-électronique et composants, un instituto de investigación interuniversitaria ubicado en Bélgica.
 Institut mémoires de l'édition contemporaine, un instituto para la conservación y recuperación de fondos documentales, ubicado en Francia.
 International Medical Equipment Collaborative, una organización sin ánimo de lucro de Estados Unidos que provee de material médico a hospitales y clínicas en zonas empobrecidas del mundo.